A kódkészletek megalkotásánál a magyar nyelv a besorolása szerint latin2-es kódkiosztásba került. A korábban általánosan elterjedt kódkészlet a latin1 viszont nem tartalmazza az összes magyar betűt, ill. néhánynak mivel azonos a kódja a latin1-ben és latin2-ben helyettesíthető ezekkel.

A magyar ékezetes betűk, a magyar tipográfia néhány gyakran használt írásjeleit, valamint néhány nem magyar (ám tévedésből magyar szövegben gyakran szereplő) betű kódját vesszük górcső alá a legkülönfélébb karakterkészletekben.

Linux terminál 
Az ASCII kiosztást a Linux terminálon kiadott man ascii, míg a Latin-1 és Latin-2 kiosztás ékezetes betűit a man iso-8859-1 és man iso-8859-2 paranccsal tekinthetjük meg.

Megjegyzés
A 256-nál kisebb értékű Unicode kódok megegyeznek a Latin-1 kódokkal, amelyik pedig, ha csak a magyar betűkre szorítkozunk, az ő és ű (valamint a megfelelő nagybetűs párjuk) kivételével megegyeznek a Latin-2-es kódokkal. A legtöbb magyar betű Latin-2 és Unicode értéke megegyezik, de az ő és ű betűké nem. UTF-.8 esetén az összes említett ékezetes karakter 2 bájt hosszú.

Összehasonlító táblázat
A táblázatban megtalálhatók a régi (Latin-2) és új (Unicode, UTF-8) kódérték. Ha egy karakterkészlet nem képes a magyar nyelv ékezetes betűinek támogatására, az üresen maradt.

Az Unicode oszlopban található kód értékek nem férnek el 1 byte-ban (256-nál nagyobb értékek), ezért változó - általában kettő vagy több bájttal reprezentálhatók UTF-8-as karakterekként.

További információk
magyar ékezetes karakterek

Karakterkódolások
Magyar nyelv